Sorrento peut désigner :

Localités

Sorrento est une ville de l'État de Victoria.

Sorrento est une ville de Colombie-Britannique.

Sorrento, une ville de Floride,
 Sorrento, une localité de Louisiane,
 Sorrento, une localité du comté de Hancock dans le Maine.

Sorrento est le nom italien de la ville de Sorrente.

Personnalités
 Susie Sorrento est une actrice pornographique hongroise,
 Sorrento est un personnage fictif de l'univers de Saint Seiya.

Voir aussi
 Piano di Sorrento est une ville d'Italie, près de Naples.
 

Homonymie